10/11 kan syfta på:

 10 november
 11 oktober (amerikanskt datumformat)